Патриарший совет ()  — верховный распорядительный орган в вопросах внешнего материально-финансового церковного управления Сербской православной церкви. Главой совета является патриарх Сербский.

В состав Патриархийного совета входят:
 Патриарх, или его заместитель, в качестве председателя
 четыре члена Священного Синода, или их заместители,
 декан Богословского факультета СПЦ;
 два представителя от монастырей
 один ректор семинарии
 по одному представителю белого духовенства от каждой епархии,
 вице-председатели епархиальных советов
 десять представителей от мирян

Всех членов Патриархийного совета назначает Священный Архиерейский Собор. Их мандат длится 6 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 

Сербская православная церковь